dingen die in stappen kunnen worden opgedeeld, zie onder andere: discrete wiskunde.
geheimhouding, zie: discretie.